NK peut faire référence à :
 Nordiska Kompaniet, le nom de deux grands magasins suédois, situés à Stockholm et à Göteborg,
 Spirit Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Lymphocyte NK, un type de cellule immunitaire,
 Nk, digramme de l'alphabet latin.
 qui est le nom de scène de la chanteuse ukrainienne Anastasiia Oleksiivna Kamenskykh